Netreba (kyrillisch Нетреба) ist:

 ein Dorf in der Westukraine, Oblast Riwne, Rajon Rokytne, siehe Netreba (Rokytne, Riwne)
 ein Dorf in der Westukraine, Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Netreba (Wolodymyrez)

Netreba ist der Familienname folgender Personen:

 İrina Netreba (* 1991), ukrainische bzw. aserbaidschanische Ringerin